Kwale steht für:

 Kwale (Kenia), Stadt in Kenia
 Kwale (Insel), eine Insel an der Festlandküste in Tansania
 eine zu Sansibar gehörende Insel in Tansania
 Kwale (Schiff), ein Fährschiff

Siehe auch:
 Kvale
 Quale